Николай Залозный:
 Залозный, Николай Григорьевич (1925—1982) — советский художник.
 Залозный, Николай Егорович (1928—2000) — Герой Социалистического Труда.